Turks voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Turks voetbalelftal onder 18 (vrouwen)